Hannibal kan syfta på

 Hannibal, Missouri – en stad i USA
 Hannibal (film) – en amerikansk film från 2001
 Hannibal (TV-serie) – en amerikansk psykologisk thriller-kriminal-drama 2013–2015
 Hannibal – Rome's Worst Nightmare – en brittisk TV-film från 2006
 Hannibal Lecter – en fiktiv psykiater, seriemördare och kannibal
 2152 Hannibal – en asteroid i huvudbältet
 Hannibal ante portas – ett uttryck som syftar på det tillfälle då den karthagiske fältherren Hannibal Barkas oväntat dök upp utanför Rom
 Hannibalsfejden – den del av Torstensons krig 1643–1645 som utspelades vid den svensk-norska gränsen

Personer
 Hannibal (247–183 f.Kr.), karthagisk härförare
Hannibal Goodwin (1822–1900), en amerikansk präst och amatörfotograf
Hannibal Hamlin (1809–1891), amerikansk vicepresident under Abraham Lincolns första mandatperiod

 Hannibal (auktor) – en  auktorsförkortning